Theydon komt in het Domesday Book (1086) voor als 'Taindena' / 'Teidana'.
 Theydon Bois
 Theydon Bois (metrostation)
 Theydon Garnon
 Theydon Mount

Bronnen